La Serie A1 maschile FIPAV 1996-97 fu la 52ª edizione della manifestazione pallavolistica organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 29 settembre 1996 e il 16 marzo 1997.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte, a partire dagli ottavi, le squadre classificate dal 7º al 10º posto e, a partire dai quarti, le prime sei in graduatoria al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto retrocessero in Serie A2.

Avvenimenti
L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 29 settembre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 22 dicembre.

Il girone di ritorno iniziò il 29 dicembre e l'8 febbraio, durante la sosta tra la 17ª e la 18ª giornata, fu disputata a Siena la finale di Coppa Italia. La regular season terminò poi domenica 16 marzo.

Il 19 marzo presero il via i play-off per l'assegnazione dello scudetto, che si conclusero il 10 maggio, con l'affermazione della Las Daytona Modena sulla Sisley Treviso. Retrocessero la Com Cavi Multimedia Napoli e la Playa Catania.

Le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti furono 12: la Sisley Treviso era campione uscente, mentre la Colmark Brescia e la Playa Catania erano le neopromosse dalla Serie A2. Alla rinuncia di Parma sopperì il ripescaggio della Auselda AED Roma.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1996
Pallavolo nel 1997
 1996-1997